Mauden steht für:
 Mauden, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Mauden, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Majdy in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Mauren